Bayyin ist der Name folgender Personen:

 Karib'il Bayyin I., Herrscher von Saba